BRD Năstase Ţiriac Trophy 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu BRD Năstase Ţiriac Trophy rozgrywany w dniach 20–26 kwietnia 2015 roku w Bukareszcie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 439 405 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Rumunii